Мейя — фамилия.

Известные носители 
 Мейя, Гинтс (род. 1987) — латвийский хоккеист.
 Мейя, Хорхе Мария (род. 1923) — аргентинский кардинал.